Dickhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Dickhoff (* 1885; † vor 1968), deutscher Politiker und Widerstandskämpfer
 Wilfried Dickhoff (* 1953), deutscher Autor, Herausgeber, Verleger, Buchgestalter und Kurator

Siehe auch:
 Dickhof
 Dieckhoff
 Diekhoff
 Diekhof
 Dyckhoff
 Dyckhof